Kinnekulle kan syfta på:

Kinnekulle – ett berg i Götene kommun
Kinnekulle församling – en församling i Kålland-Kinne kontrakt i Skara stift 2002–
Kinnekulle landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1952-1967

Se även 
Kinnekulle kantäpple
Kinnekulle Ring
Kinnekullebanan